Dichapetalaceae é uma família de plantas com flor, pertencente à ordem Malpighiales, que inclui cerca de 170 espécies repartidas por 3 géneros. Os membros desta família são pequenas árvores, arbustos e lianas com distribuição natural do tipo pantropical pelas zonas tropicais e subtropicais de todos os continentes. Algumas espécies estão adaptadas à aridez apresentando marcada xerofilia.

Descrição
As espécies da família Dichapetalaceae são plantas lenhosas: árvores, arbustos (incluindo arbustos cespitosos) e lianas. Apresentam as características típicas das plantas das regiões tropicais, mas algumas desenvolveram xerofilia e ocorrem nas regiões subtropicais do sul da Ásia e do sul e leste da África, geralmente em regiões secas.

Morfologia
Os membros da família Dichapetalaceae são plantas lenhosas, hermafroditas, com hábito que varia desde as árvores aos arbustos e às lianas e trepadeiras. Algumas espécies são polígamas ou dioicas.

As folhas são alternas, simples, inteiras, pinatinérveas, com estípulas geralmente caducas.

As flores ocorrem em inflorescências cimoso-corimbosas ou subcapitadas, com as flores fasciculadas, axilares ou frequentemente adnatas ao pecíolo. As flores são pequenas, actinomorfas a ligeiramente zigomorfas, com pedicelos frequentemente articulados, As sépalas são 5, imbricadas, livres ou conatas na base. As pétalas são 5 (flores pentâmeras), livres, imbricadas e quase iguais, ou fundidas num tubo, com os lóbulos marcadamente desiguais (no género Tapura. Em ambos os casos os lóbulos são geralmente bífidos no ápice e frequentemente bicuculados ou inflexos, frequentemente unguiculados na base. Os estames são 5, todos férteis ou com dois estéreis, livres ou adnatos ao tubo da corola. Em geral existem filamentos, mas em algumas espécies as anteras são sésseis. As anteras são biloculares e com deiscência longitudinal. Apresentam um disco nectarífero formado por 5 glândulas iguais ou desiguais, hipóginas e alternas com os estames, mas em algumas espécies o disco nectarífero é formado por glândulas conatas. O ovário é súpero, livre, bi- ou trilocular, com óvulos anátropos, pêndulos, em pares placentados na parte superior de cada lóculo, com 2-3 estiletes livres ou mais frequentemente conatos quase até ao  ápice, frequentemente recurvados, com estigma capitado ou simples.

O fruto é uma drupa seca ou raramente carnosa, com o epicarpo quase sempre pubescente. O mesocarpo é delgado e o endocarpo duro, 1, 2 (3)-locular, os lóculos geralmente desenvolvido numa única semente. As sementes são pêndulas, sem endosperma e com embrião grande e erecto.

O número cromossómico básico é n = 10 ou n = 12.

Distribuição
Com excepção da Micronésia e Polinésia, as Dichapetalaceae são comuns nas planícies de todas as áreas tropicais dos Hemisférios Norte e Sul. Na África e no Subcontinente Indiano, algumas espécies desta família também ocorrem em regiões subtropicais, algumas delas com adaptação a habitats áridos.

Usos
A espécie Dichapetalum cymosum, do sul da África, é muito venenosa devido ao elevado teor de fluoroacetato de sódio nos seus tecidos, sendo usada como fonte de um rodenticida tradicional.

Filogenia e sistemática

Filogenia
Um estudo de filogenética molecular, realizado em 2012, usou dados resultantes da análise de um número alargado de genes e por essa via obteve uma árvore filogenética com maior resolução que a disponível nos estudos anteriormente realizados. Nesse estudo foram analisados 82 genes de plastídeos de 58 espécies (a problemática família Rafflesiaceae não foi incluída), usando partições identificadas a posteriori pela aplicação de um modelo de mistura com recurso a inferência bayesiana. Esse estudo identificou 12 clados adicionais e 3 clados basais de maior significância. A posição da família Dichapetalaceae no contexto da ordem Malpighiales é a que consta do seguinte cladograma:

A família Dichapetalaceae é o grupo irmão da família Trigoniaceae, com a qual partilha diversas características morfológicas.

Sistemática
A família Dichapetalaceae foi proposta em 1886 por Henri Ernest Baillon, com o nome de Dichapetaleae, na sua obra Flora Brasiliensis, 12 (1), p. 365. O género tipo é Dichapetalum, um táxon descrito em 1806 por Louis Marie Aubert Du Petit-Thouars. Entre os sinónimos taxonómicos de Dichapetalaceae  contam-se: Chailletiaceae  e Hirtellaceae .

Na sua presente circunscrição taxonómica a família Dichapetalaceae contém apenas 3 géneros e entre 170 e 240 espécies:

 Dichapetalum  (sin.: Chailletia , Icacinopsis , Leucosia ): com cerca de 130 espécies. As espécies deste género são frequentemente muito venenosas por acumularem fluoracetato de sódio nos seus tecidos.
 Stephanopodium : com cerca de 14 espécies, nas regiões tropicais da América do Sul. 
 Tapura  (sin.: Gonypetalum ): com cerca de 30 espécies, nas regiões tropicais e subtropicais a da América e da África.

Géneros
A família Dichapetalaceae, na sua presente circunscrição taxonómica, inclui os seguintes géneros:
Dichapetalum
Stephanopodium
Tapura

Referências

Bibliografia 
 Fl. Guat. 24(6): 22–25. 1949.
 Fl. Pan. 54: 9–12. 1967
 G.T. Prance. Dichapetalaceae. Fl. Neotrop. 10: 1–84. 1972.
 Die Familie der Dichapetalaceae bei der APWebsite. 
 Die Familie Dichapetalaceae bei DELTA. 
 Ghillean T. Prance: Dichapetalaceae, in: Flora de Colombia, Bd. 20, 2001,

Galeria

Ver também
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Ligações externas

 Informação sobre Malpighiales - Angiosperm Phylogeny Website
 Chave de identificação de famílias de angiospérmicas
 Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist
 Informação sobre as Dichapetalaceae
 Die Familie im Madagascar Catalogue.
 Die Familie in der Flora of Zimbabwe.

 
Malpighiales
Famílias de angiospérmicas